Результаты соревнований по бобслею на Зимних Олимпийских играх 2002 года. Состязания проходили на трассе в Парк-Сити, и впервые в спуске приняли участие женщины (до сего момента олимпийская бобслейная программа была исключительно мужской).

Мужские двойки 

Для Лангена и Циммерманна эти медали стали четвёртыми олимпийскими в карьере. Российские спортсмены заняли 15-е и 18-е места.

Мужские четвёрки 

В этом виде, как и на прошлых Олимпиадах, традиционно доминировала сборная Германии. Команды России заняли 8-е и 16-е места.

Женские двойки 

Это было первое соревнование между женщинами. Зузи Эрдман до этого выступала в санном спорте, на зимних Олимпийских играх 1992 года в Альбервиле и 1994 года в Лиллехаммере уже выигрывала бронзовую и серебряную награды. Вонетта Флауэрс стала первой чернокожей спортсменкой в истории зимних Олимпийских игр, получившей золотую медаль. Сборная России заняла 8-е место.

Статистика по медалям

Примечания 

 Результаты мужских двоек 
 Результаты мужских четвёрок 
 Результаты женских двоек 

2002
Соревнования на зимних Олимпийских играх 2002
2002 год в бобслее
Международные соревнования по бобслею в США